Acanthocinini — триба подсемейства ламиины семейства усачей.

Описание 
Первый членик усиков довольно длинный, почти цилиндрический, или лишь конусовидно утолщённый. Некоторые виды родов Exocentrus и Acanthocinus являются вредителями лесного хозяйства.

Распространение и классификация 
Представители встречаются во всех биогеографических областях. В её состав включают 386 родов и около 2000 видов.

См. также 
 Acanista alphoides
 Styloleptus taino

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Acanthocinini

Ламиины